HMS Courageous je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Courageous (1761) 
 HMS Courageous (1799) 
 HMS Courageous (1800) 
 HMS Courageous (1916) 
 HMS Courageous (1970)

Courageous